World Flora Online PlantList (сокр. WFO PlantList или WFOPL, ) — наиболее полный и авторитетный электронный список номенклатуры современных (неископаемых) таксонов, относящихся к сосудистым растениям (цветковые растения, хвойные, папоротники) и мохообразным. Ресурс создан и поддерживается глобальным сообществом экспертов по классификации растений в рамках международного проекта World Flora Online под эгидой ООН. Список генерируется на основе постоянно обновляемой базы данных сайта WFO на определённую дату, более ранние версии архивируются. По состоянию на начало 2023 года актуальной версией является список на декабрь 2022 года, доступны также версии от июня 2022 г., декабря 2021 г., мая 2019 г., марта 2019 г., июля 2018 г.

WFO PlantList содержит подтвержденные (accepted) латинские именования видов со списком синонимов, обозначенных символом Ⓢ, а также названия в статусе непроверенных (unchecked, символ Ⓤ), ожидающих уточнения классификации со стороны экспертов по номенклатуре, либо в случае отсутствия консенсуса среди таковых. В редких случаях также указываются сомнительные названия (ambiguous, символ ?), когда не имеется достаточных доказательств их правильности (напр. неполное описание таксона, отсутствие маркировки или иллюстрации в ботаническом издании). Версия от декабря 2022 года содержит 449,666 наименований таксонов.

WFO PlantList является очередным поколением базы данных The Plant List, с дружественным интерфейсом и статичным списком растений, пригодным для цитирования.

Примечания 

Базы данных по ботанике